Василий Гейман Гейман, Василий Александрович (1823—1878) — генерал-лейтенант русской армии.
 Гейман, Василий Георгиевич (1887—1965) — российский и советский историк.